Дмитрий Михайлович Дмитренко (род. 25 июля 1973 года в Киеве, УССР) — украинский фигурист, выступавший в одиночном катании. Чемпион Европы 1993 года, двукратный чемпион Украины, чемпион мира среди юниоров 1992 года (под флагом СССР).

Карьера 
В 1993 году Дмитрий Дмитренко выиграл свой дебютный чемпионат Европы. Интересно, что незадолго до соревнования у Дмитрия сломалось лезвие правого конька. Менять модель коньков перед соревнованием нельзя — не успеешь обкатать. У Вячеслава Загороднюка нашёлся левый конёк той же марки, его и прикрепили к ботинку. Таким образом, этот чемпионат Европы был выигран на двух левых лезвиях. Годом ранее, Дмитренко, ещё в составе сборной СССР, выигрывал чемпионат мира среди юниоров.

Следующей медали крупных соревнований пришлось добиваться семь лет. Ею стала бронза чемпионата Европы 2000 года. На чемпионатах мира Дмитренко не поднимался выше 11 места в 2000 году. Дмитрий участвовал в двух Олимпиадах: в 1998 году занял 14-е место, а в 2002 — 18-е. После чемпионата мира 2002 года он завершил карьеру.

По окончании любительской спортивной карьеры тренировал фигуристов, например неоднократного призёра украинских чемпионатов Алексея Быченко. Является судьёй на внутренних украинских соревнованиях и техническим специалистом ИСУ.

С 2006 года — директор и художественный руководитель «Украинского театра на льду».

Спортивные достижения

См. также 
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 1998 — одиночное катание (мужчины)
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2002 — одиночное катание (мужчины)

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Украины
Фигуристы СССР
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Тренеры по фигурному катанию Украины
Технические специалисты ИСУ